777 bezeichnet:
 das Jahr 777 n. Chr.
 das Jahr 777 v. Chr.
 Siebenhundertsiebenundsiebzig, eine Zahl
 Boeing 777, ein Großraum-Verkehrsflugzeug
 einen Titel auf dem als LP5 bekannten Album von Autechre
 höchste Form der Unix-Dateirechte („alle dürfen alles“)

Siehe auch: